Mihatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mihatsch (* 1962), deutscher Fotograf und Filmproduzent
 Michael J. Mihatsch (* 1943), deutscher Nierenpathologe
 Peter Mihatsch (1940–2018), deutscher Industriemanager
 Wiltrud Mihatsch (* 1970), deutsche Romanistin